Нижний Кучук — село в Благовещенском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Нижнекучукского сельсовета.

География 
Село расположено на берегах реки Кучук (от тюркск. щенок) впадающей в одноименное Кучукское озеро.

 Уличная сеть

В селе 6 улиц: Заречная улица, улица Мира, Молодёжная улица, Новая улица, Школьный переулок, Центральная улица

История 
Основано в 1812 году. В 1928 г. село Нижний Кучук состояло из 222 хозяйств, основное население — русские. Центр Нижнекучукского сельсовета Благовещенского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Благовещенского района (Алтайский край)